Aacheni békeszerződés (812), amely az I. Mihály bizánci császár és Nagy Károly frank császár közötti háborút zárta le.
 Aacheni békeszerződés (1668), amely XIV. Lajos francia királynak a Spanyol-Németalföld megszerzésére hadjáratának, az ún. devolúciós háborúnak vetett véget.
 Aacheni békeszerződés (1748), amely az osztrák örökösödési háborút zárta le.

Lásd még

 Aacheni kongresszus (1818): a Szent Szövetség tagjainak (Nagy-Britannia, Ausztria, Poroszország, Oroszország) konferenciája a franciaországi megszálló csapatok kivonásáról.